O Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IME) está localizada na avenida Bento Gonçalves, 9500, Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul.

Histórico
Em 3 de setembro de 1953, foi criado o Centro de Pesquisas Físicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciando-se uma fase caracterizada pela existência de instituição governamental dotada de espaço onde se desenvolviam a pesquisa e o ensino da Matemática, através de duas Divisões constituintes daquele Centro: a Divisão de Matemática, criada em 1953, e a Divisão de Ensino, em 1954, tratando de assuntos esquentes aos conteúdos programáticos de ensino na Universidade.

O governo presidencial do Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, iniciado em 1956, lançou o chamado "Plano de Metas", e, mediante esta iniciativa, o Ministério de Educação e Cultura, tendo como titular o Dr. Clóvis Salgado da Gamê, e mediante Portaria Ministerial nº 102, de 28 de fevereiro de 1958, constitui a "Comissão Supervisora do Plano dos Institutos" (COSUPI), integrada pelos professores: Ernesto Luiz de Oliveira Júnior, Flávio Suplicy de Lacerda e Otávio Reis de Cantanhede Almeida, com a finalidade de criar institutos especializados, centralizando assim em somente um órgão de cada Universidade as atividades de investigação e certos setores da ciência e da tecnologia.

Um ano antes, isto é, em junho de 1957, já estiveram em visita a esta Universidade o Prof. Ernesto de Oliveira Júnior para expor antecipadamente ao então Reitor desta Universidade, Prof. Elyseu Paglioli, este plano do governo, e, naquela ocasião, comunicou que a COSUPI instalaria em nosso meio um "Instituto de Matemática e Física". A criação deste Instituto já havia sido tratada informalmente pela Reitoria, tendo dado opinião e pareceres a Faculdade de Filosofia, a Escola de Engenharia, e a Escola de Agronomia e Veterinária, bem como a comissão designada pelo Reitor e constituída pelos professores: Peri Pinto Diniz da Silva, Luiz Pilla, Luiz Leseigneur de Faria, Gastão Dias de Castro e Ary Nunes Tietböhl, resultando opinião unânime de que deveria haver dois Institutos: o Instituto de Matemática e o Instituto de Física. Esta opinião foi comunicada ao Prof. Ernesto de Oliveira Júnior, que, de imediato, a acolheu, ficando assim esta Universidade dotada de dois Institutos mantidos pelo COSUPI.Os Institutos criados e mantidos pela COSUPI no nosso país foram os seguintes:
Instituto de Matemática, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
Instituto de Física, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
Instituto de Mecânica, na Universidade do Paraná
Instituto de Genética, na Universidade de São Paulo (Piracicaba);
Instituto de Economia Rural, na Universidade Rural do Rio de Janeiro;
Instituto de Química, na Universidade da Bahia;
Instituto de Minas e Metalúrgica, na Universidade do Brasil (Ouro Preto);
Instituto de Geologia, na Universidade de Pernambuco;
Instituto de Tecnologia Rural, na Universidade do Ceará.

Finalmente, a 09 de março de 1959, o Reitor Elyseu Paglioli assina a Portaria nº 116, posteriormente homologada pelo Conselho Universitário, mediante a Decisão nº 15/59, de 02 de abril de 1959, pela qual ficava criado o Instituto de Matemática, órgão de natureza científica, autônomo, diretamente subordinado à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Pelo Regimento, baixado pela Portaria nº 116, o Instituto de Matemática era constituído de três Divisões, assim denominadas: Divisão de Matemática Pura, Divisão de Matemática Aplicada e Divisão de Ensino.

Antes, porém, já haviam sido tomadas providências para a implantação do Instituto de Matemática. Portaria nº 735A, de 14 de junho de 1958, do Sr. Reitor da Universidade, foi constituída uma comissão integrada pelos professores Luís Liseigneur de Faria, presidente, Ernesto Bruno Cossi, Ary Nunes Tietböhl, e Antônio Rodrigues, incumbida de realizar estudos tendentes a criação do Instituto de Matemática, localização do edifício-sede, programa de trabalho, e anteprojeto do respectivo regimento interno.

Nomeados o Diretor e os três Chefes de Divisão do novel Instituto, uma providência inicial a ser tomada foi a obtenção de um local para sede desta entidade. Dada a impossibilidade de se obter um espaço no atual "Campus Central", procurou-se realizar a instalação fora do mesmo. Pela urgência do início das suas atividades, a primeira sede do Instituto localizou-se em um apartamento do Edifício Jequitibá, na Avenida André da Rocha, nº 20, na esquina com a Avenida João Pessoa, instalando-se logo após a sua criação. Permaneceu neste local até o dia 27 de abril de 1959, quando se transferiu para uma casa a Avenida Venâncio Aires, nº 127, que possuía um pavimento térreo e um pavimento superior, constituindo assim um espaço mais adequado para o desenvolvimento de suas atividades. Finalmente, ainda como entidade predominantemente científica, o Instituto de Matemática da UFRGS transferiu-se para o Campus Central em março de 1966, localizando-se no último pavimento do prédio situado à rua Sarmento Leite nº 425, antiga sede da escola Técnica Parobé.

Missão 

O IM/UFRGS, comunidade de professores, alunos e pessoal técnico-administrativo, tem por finalidades precípuas a educação superior e a produção de conhecimento, integradas no ensino, na pesquisa e na extensão, no domínio da Matemática, da Estatística e áreas correlatas. No campo de sua competência, nos termos do Estatuto, do Regimento Geral da Universidade – RGU, e do Regimento Interno, o IM/UFRGS tem como funções:

 promover, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, todas as formas de conhecimento nas áreas de Matemática e de Estatística;
 coordenar e ministrar o ensino de graduação e de pós-graduação, para formação de bacharéis, licenciados e pós-graduados nas áreas de Matemática e de Estatística;
 ministrar o ensino superior de Matemática e de Estatística para os diferentes cursos oferecidos pela Universidade;
 desenvolver, coordenar e executar projetos de pesquisa básica e aplicada;
 promover e participar de atividades interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão;
 desenvolver, coordenar e executar projetos de extensão da Unidade.

Estrutura

O Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IM/UFRGS) é a unidade responsável pelo ensino das disciplinas de matemática e estatística aos mais diversos cursos de graduação oferecidos pela UFRGS (Engenharias, Física, Química, Computação e outros). Fundado a 9 de março de 1959, é composto por dois departamentos:

 Departamento de Matemática Pura e Aplicada (DMPA)
 Departamento de Estatística (DEST)

os quais têm a responsabilidade de organizar e ministrar as disciplinas da área matemática para mais de dez mil alunos a cada ano letivo.

Cursos oferecidos

Além de atender aos cursos das demais unidades da UFRGS, o Instituto de Matemática oferece, ainda, cursos a nível de graduação e pós-graduação. Na graduação temos os cursos:

 Licenciatura em Matemática
 Bacharelado em Matemática (Ênfases em Matemática Pura e Matemática Aplicada e Computacional)
 Licenciatura em Estatística (desativado)
 Bacharelado em Estatística

Além dos cursos de graduação, o instituto possui os programas de pós-graduação:

 Programa de Pós-Graduação em Matemática;
 Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada;
 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática;
 Programa de Pós-Graduação em Estatística.

O programa de Pós-Graduação em Matemática possui, como linhas de pesquisa, Álgebra, Análise, Física Matemática, Geometria e Topologia e Probabilidade e Estatística Matemática. Já o programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada possui, como linhas de pesquisa, Algoritmos Numéricos e Algébricos, Análise Aplicada, Física Matemática, Métodos Analíticos e Numéricos em Dinâmica de Fluidos, Sistemas Não Lineares e Ecologia Matemática, Teoria de Transporte e Transformadas Integrais e Vibrações, Controle e Sinais.

As linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Estatística são: Séries Temporais e Econometria, Estatística Computacional e Métodos Estatísticos.

Ligações externas 
Página oficial do Instituto de Matemática e Estatística da UFRGS
Programa de Pós-Graduação em Matemática
Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada
DAEMA - Diretório Acadêmico de Estatística e Matemática
Núcleo de Assessoria Estatística
REAMAT - Recursos Educacionais Abertos de Matemática

Universidade Federal do Rio Grande do Sul